Douchy (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Douchy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia